George Spencer peut se référer à plusieurs personnes :

 George Spencer (1739-1817),  duc de Marlborough ;
 George Spencer (1758-1834),  comte Spencer, qui a donné son nom à la veste courte du même nom ;
 Ignatius Spencer (1799-1864), fils du précédent, connu en tant que Georges Spencer avant d'entrer dans la congrégation passioniste ;
 George E. Spencer (1836-1893), senateur américain de l'État de l'Alabama ;
 George Spencer (1878 - 1950), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 G. Lloyd Spencer (1893-1981), sénateur américain du parti démocrate de l'État de l'Arkansas.

George Spencer-Churchill peut se référer à plusieurs personnes :

 George Spencer-Churchill (1766-1840),  duc de Marlborough;
 George Spencer-Churchill (1793-1857),  de Marlborough;
 George Spencer-Churchill (1844-1892),  de Marlborough;

 Voir aussi